Singles — сборник ранее неизданых песен и редких би-сайдов Jimmy Eat World, выпущен 8 августа 2000 года.

Список композиций 
Все песни написаны Jimmy Eat World за исключением пятого трека, сочинённого группой The Wedding Present.

Участники записи 
 Том Линтон — гитара, вокал
 Джим Эдкинс — гитара, вокал
 Зак Линд — ударная установка
 Рик Берч — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 

Альбомы Jimmy Eat World
Сборники 2000 года
Сборники би-сайдов